Кратер Стеббинс () — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь американского астронома Джоуэла Стеббинса (1878—1966) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Кратер Стеббинс перекрывает северную-северо-восточную часть вала огромного кратера Биркхоф. Другими ближайшими соседями кратера являются кратер Зоммерфельд на западе; кратер Кирквуд на западе-северо-западе; кратер Гиппократ на севере и кратер Вант-Гофф на востоке-юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 129,7 км, глубина 2,9 км.

Кратер Стеббинс имеет полигональную форму и значительно разрушен. Вал сглажен, северо-западная часть вала перекрыта крупным сателлитным кратером Стеббинс U. Внутренний склон вала террасовидной структуры, северо-западная часть склона перекрыта остатками крупного кратера. Высота вала над окружающей местностью достигает 1650 м, объём кратера составляет приблизительно 18500 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, в северной части находятся несколько небольших кратеров. Массивный округлый центральный пик несколько смещен к северу от центра чаши.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Стеббинс C относится к позднеимбрийскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Стеббинс U относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны